Анквич () — польская фамилия и дворянский герб.

Фамилия 
Известные носители:
 Анквич, Андрей Алоис (1777—1838) — римско-католический архиепископ львовский, примас Галиции и Лодомерии, архиепископ пражский, примас Богемии, ректор Львовского университета.
 Анквич, Иосиф (1750—1794) — каштелян сандецкий, австрийский камергер, посланник в Дании, депутат сейма Речи Посполитой, участник Тарговицкой конфедерации.
 Анквич, Кристина (1907—1985) — польская актриса театра и кино.

Герб 
 Анквич (польск. Ankwicz) — дворянский герб Королевства Галиции и Лодомерии, установлен в 1913 году.
 Анквич Граф (польск. Ankwicz Hrabia) — польский дворянский герб Абданк под графской короной.

См. также 
 Анквичи — графский род герба Абданк под графской короной.